Con il termine metagaming ci si può riferire a:

metagaming (o metagioco), un termine dei giochi di società
Metagaming Concepts, un'azienda che pubblica giochi da tavolo